Reina Victòria del Regne Unit (1818-1901)
 Victòria, Princesa Reial (1840-1901)
 Princesa Victòria del Regne Unit (1868-1935)